Municipio de Elkland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elkland (condado de Tuscola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.
 Municipio de Elkland (condado de Sullivan, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.